Miguel Vieira ist der Name folgender Personen:
* Miguel Vieira (Modedesigner) (* 1966), portugiesischer Modedesigner
 Miguel Vieira (Fußballspieler) (* 1990), portugiesischer Fußballspieler